Парша (парші) — захворювання сільськогосподарських рослин, що характеризується поверхневим ураженням тканин.
 Парша (парші, ) — інфекційне шкірне захворювання людини і тварин.

Топонім 

 Парша — річка в Івановській області.
 Парша — село в Юр'єв-Польському районі Владимирської області РФ.
 Парша — до 1965 р. назва села Тукай у Спаському районі Нижньогородської області.